OCL est un sigle, qui signifie :
 Object Constraint Language, un langage de spécification de contraintes en modélisation objet ;
 Organisation communiste libertaire ;
 Orchestre de chambre de Lausanne ;
 OCL - Oilseeds and fats, Crops and Lipids, une revue liée à l'industrie des huiles et graisses

Homonymie